Nova Štifta (gmina Gornji Grad)
 Nova Štifta (gmina Sodražica)